Blunt può riferirsi a:

Geografia
Blunt – città statunitense del Dakota del Sud

Persone 
Lady Anne Blunt – viaggiatrice britannica
Anthony Blunt – storico dell'arte e agente segreto britannico
Emily Blunt – attrice britannica
Erin Blunt – attore statunitense
Herbert Blunt – ex cestista statunitense
James Blunt – cantautore britannico
Keith Blunt – allenatore di calcio inglese
Roy Blunt – politico statunitense
Thomas Blunt – artigiano britannico, costruttore di strumenti ottici e matematici

Altro
Blunt – altro nome dello spinello (stupefacente)